Dror Barak, mais conhecido como Roman Ragazzi (Tel Aviv, 1 de janeiro de 1974 - Manhattan, 23 de fevereiro de 2012), foi um ator pornográfico, modelo e treinador pessoal israelense, que trabalhou por alguns anos no setor de pornografia gay.

Biografia 
Empregado no consulado israelense nas Nações Unidas em Nova Iorque, ele era um modelo gay e ator pornô. Em 2007, quando esta segunda atividade foi descoberta, ele foi dispensado de seu trabalho.

Ele começou a trabalhar na indústria pornográfica para as empresas de produção Collin O'Neal Productions e Raging Stallion (estréia em World Of Men: Serbia) e, graças também ao seu corpo musculoso, ele imediatamente encontrou grande sucesso. Suas "medidas", segundo avn, são: altura: 1,80 m, peso: 104,3 kg, comprimento do pênis: 23 cm, circunferência: 18 cm, circuncidado.

Em 2008, ele ganhou, juntamente com Ricky Sinz, o GayVN Award por "Melhor Cena de Sexo - Duo" no filme Grunts, um filme de 12 horas produzido por Raging Stallion e dividido em três partes e definido no cenário da guerra do Iraque. Na mesma edição da competição ele recebeu uma indicação para o "Performer of the Year". Naquele ano também ganhou duas indicações ao Grabby Awards, nas categorias "Melhor Cena de Sexo - Duo" e "Hottest Bottom".

Em 23 de fevereiro de 2012, espalhou-se a notícia de que Barak foi encontrado morto, aparentemente por suicídio. Barak se aposentou da pornografia por alguns anos e trabalhou como modelo e personal trainer. Ele tinha 38 anos.

Filmografia 

 Grunts: Brothers in Arms (2007), dirigido por Ben Leon, Chris Ward
 Grunts: Misconduct (2007)
 Grunts: The New Recruits (2007)
 Hairy Boyz 22 (2007)
 Miami (2007)
 Playback (2007)
 Savage (2007)
 Tailpipes (2007)
 4th Floor (2008)
 5th Floor (2008)
 Best of Damien Crosse (2008)
 Big Bigger Biggest (2008)
 Big Bigger Biggest 2 (2008)
 Home Bodies (2008)
 Serbia: Collin O'Neal's World of Men (2008)
 Best of Jake Deckard 1 (2010)
 Best of Logan McCree (2010)
 Best of Ricky Sinz (2010)
 Humongous Cocks 6 (2010)
 Inked Boyz 1 (2010)
 Hairy Boyz 21 (2011)
 Humongous Cocks 9 (2011)

Prêmios 

 GayVN Award 2008

 "Melhor cena de sexo - Duo" no filme Grunts (Raging Stallion) (Venceu)
 "Performer of the Year" - (indicado)

 GayVN Award 2009

 "Melhor cena de sexo - Duo" no filme Serbia (Collin O'Neal's World of Men) - (indicado)

 Grabby Awards

 "Melhor cena de sexo - Duo" (indicado)
 "Hottest Bottom" (indicado)

 Hard Choice Awards 2007

 "Hottest Man on the Planet" (Venceu)

Ligações externas 

 

Nascidos em 1974
Mortos em 2012
Atores pornográficos LGBT
Atores pornográficos